Wysszaja liga (1996) – 5. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kirgistanie. Rozgrywki odbywają się systemem wiosna-jesień. Wzięło w nich udział 12 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Kant-Oil Kant. Nowym mistrzem Kirgistanu został zespół Metałłurg Kadamżaj. Tytuł króla strzelców zdobył Aleksandr Merzlikin, który w barwach klubu AiK Biszkek strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Baraż o misatrzostwo 
 Metałłurg Kadamżaj 1-0 AiK Biszkek

Zespół Metałłurg Kadamżaj został mistrzem Kirgistanu w tym sezonie.

Zobacz też 
 Wysszaja liga kirgiska w piłce nożnej

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kirgistanie
1996 w piłce nożnej